Ке́вин Ку́и (, ; ) — канадский кёрлингист, чемпион мира.

Скип своей команды. Играет на позиции четвёртого (в командах других скипов играл в основном на позиции третьего).

Достижения 
 : золото (, ), серебро ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (1 этап, финал).
 : золото (, , , ), серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2008), серебро (2004, 2018, 2019), бронза (2005, 2006, 2010).
 : золото (2000).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил университет Калгари. Работает () в компании :en:Talisman Energy (Калгари).

Женат. Жена Ка́рла Куи (), зубной гигиенист () в стоматологической клинике Solace Dental Care (Калгари). У них двое детей: дочери Эва (, род. 2004) и Лила (, род. 2006).

Проживает в Калгари.

Кевин Куи занимается кёрлингом с 13 лет.

Его брат и сестра — тоже известные в Канаде кёрлингисты:
 брат Джейми Куи многократно выступал за команду от Юкона и Северо-Западных территорий на , а также продолжает выступать за команду от Северо-Западных территорий, скип команды;
 сестра Кэрри Галуша является скипом команды, также многократно выступала на  от Юкона и Северо-Западных территорий и продолжает выступать от Северо-Западных территорий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «команды Куи» (Team Koe)
 Профиль на сайте Curling World Cup
 команда Куи в Twitter
 команда Куи в Facebook

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Университета Калгари